Mike Jones – amerikai futball játékos
Mike Jones – angol nemzetközi labdarúgó játékvezető
Mike Jones – ausztrál motorversenyző
Mike Jones – amerikai rapper, üzletember